La octava temporada de la serie televisiva The Blacklist se confirmó el  de febrero, 2020. El estreno de la temporada fue el 13 de noviembre de 2020.

La serie sigue siendo Davis Entertainment, Universal Televisionl y Sony Pictures Television, con Jon Bokenkamp, John Davis, John Eisendrath, John Fox y Joe Carnahan como productores ejecutivos

Referencias 

Producciones de televisión pospuestas debido a la pandemia de COVID-19
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2021
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2020